Parvati ist der Name von:
 Parvati, hinduistische Muttergöttin, Gattin von Shiva und Mutter von Ganesha
 Parvati Shallow (* 1982), US-amerikanische Boxerin, bekannt durch Millionengewinn in TV-Show
 Parvati Patil, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Parvati Patil
 (2847) Parvati, ca. 7 km großer Asteroid des inneren Hauptgürtels. 1959 entdeckt, benannt nach der Hindu-Göttin